Furneaux ist der Familienname folgender Personen:
 Constance Furneaux (* 1916), britische Leichtathletin
 Eleanor Furneaux (* 1993), britische Skeletonfahrerin
 Kylie Furneaux (* 1973), australische Stuntwoman und Schauspielerin
 Tobias Furneaux (1735–1781), britischer Weltumsegler
 Yvonne Furneaux (* 1926), französische Schauspielerin